Alónia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Alónia (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 
 Alónia (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Zakýnthou, 

Robotskapade Greklandförgreningar